Anaeróbico (o anaerobio), término que significa "vida sin aire" (donde “aire” usualmente es oxígeno), puede referirse a:

 La digestión anaeróbica, la simplificación de la materia orgánica por bacterias, sin oxígeno.
 El ejercicio anaeróbico, una forma de ejercicio físico (gimnasia).
 El organismo anaeróbico u organismo anaerobio; un organismo que no requiere oxígeno para crecer.
 La respiración anaeróbica, oxidación de moléculas en ausencia de oxígeno.
 La oxidación anaeróbica u oxidación de amonio (anammox); proceso microbiano que combina amonio y nitrito. 
 La propulsión anaeróbica, propulsión de submarinos sin necesidad de aire.

Enlaces externos